Ел Астиљеро има више значења:

 Ел Астиљеро (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Астиљеро (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Астиљеро (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Астиљеро (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Астиљеро (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Астиљеро (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Астиљеро (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Астиљеро (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Астиљеро (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Астиљеро (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Астиљеро (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Астиљеро (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Астиљеро, Бодега (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Астиљеро (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Астиљеро, Ла Моча (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Астиљеро, Ел Кармен Астиљеро (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Астиљеро, Астиљерос (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Астиљеро (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Астиљеро (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Астиљеро (Атлатлахукан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Астиљеро (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Астиљеро (Тевизинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Астиљеро (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Астиљеро (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Астиљеро (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Астиљеро (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Астиљеро (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Астиљеро (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику